Mogoșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mogoșești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

 Mogoșești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Mogoșești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Mogoșești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Mogoșești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Mogoșești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Mogoșești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Mogoșești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Mogoșești-Siret, Gemeinde im Kreis Iași

 ehemaliger rumänischer Name des Dorfes Bajraky im Herza-Gebiet der Ukraine